Lucier est un patronyme porté notamment par :

 Alvin Lucier (1931-2021), compositeur américain ;
 Paul Lucier (1930-1999), homme d'affaires franco-ontarien et sénateur canadien ;
 Wayne Lucier (1979-), joueur américain de football américain.